Роберта Родегьеро (; ) — итальянская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Трёхкратный серебряный призёр чемпионата Италии (2015—2017), бронзовый призёр Гран-при Франции (2015) и победительница челленджера Мемориал Непелы (2014).

По состоянию на август 2016 года занимала девятое место в рейтинге Международный союз конькобежцев.

Биография

Начальный период 
Роберта Родегьеро родилась в апреле 1990 года в северной итальянской области Венеция. С детских лет начала заниматься фигурным катанием. Особых успехов она в юношеские годы не достигла, однако в течение четырёх лёт принимала участие в юниорской серии Гран-при, но не входила в состав итальянской сборной на мировые юниорские чемпионаты. Она была в тени своих одногодок Франчески Рио и Стефании Бертон, которая тогда выступала как одиночница.

С осени 2009 года Роберта начала принимать участие во взрослых турнирах. Её первое крупное появление на мировой арене произошло в мае 2011 года на мировом чемпионате, который из-за землетрясения в Японии был перенесён в Европу на более поздний срок. Ряд фигуристов пропустили пик формы и решили завершить сезон до чемпионата. Второй итальянской фигуристкой на чемпионате в Москве стала именно Роберта.

В следующий сезон Роберта впервые выиграла бронзовую медаль на национальном чемпионате (при отсутствии Каролины Костнер). Дебют на европейском чемпионате пришёлся на 2013 год. В олимпийский год она вновь стала бронзовым призёром национального чемпионата и была запасной в составе сборной Италии на Олимпийских играх.

После олимпийские сезоны 
С осени 2014 года Родегьеро стала неформальным лидером. Закончила выступления Рио, была дисквалифицирована Костнер, перешла в парное катание Валентина Маркеи. В октябре она выиграла турнир серии Челленджер в Братиславе Мемориал Непелы. Однако чемпионкой Италии она не стала, но на европейском и мировом чемпионатах выступила значительно лучше чемпионки Гвиады Руссо.

В конце сентября она начала новый сезон и она выиграла домашний турнир Кубок Ломбардии. В этом же сезоне Роберта дебютировала серии Гран-при в Бордо и Москве. Вновь она стала вице-чемпионкой страны,  уступив опять Руссо. Однако великолепно (вошла в пятёрку лучших) выступила на европейском чемпионате, где улучшила все свои прежние спортивные достижения. В начале марта перед мировым чемпионатом Роберта уверенно выиграла турнир в Будапеште, однако на чемпионате мира в Бостоне выступила не очень успешно, оставшись по сумме двух программ на 16 месте. В конце апреля, выступая в США за команду Европы, на Кубке континентов она улучшил своё прежнее достижение в короткой программе.

Новый предолимпийский сезон итальянка как и в прошлый сезон начала в начале сентября в Бергамо она стартовала дома на Кубке Ломбардии, где заняла четвёртое место. В середине октября итальянская фигуристка выступала на этапе Гран-при в Чикаго, где на Кубке Америки заняла место в конце турнирной таблице. В начале ноября фигуристка выступила на этапе Гран-при в Москве, где на Кубке Ростелекома выступила не совсем удачно, заняла место в середине турнирной таблицы. В конце ноября итальянка неудачно  выступила на Кубке Варшавы, она замкнула восьмёрку. На национальном чемпионате в декабре 2016 года в Энье Роберто в очередной раз выиграла серебряную медаль. В конце января итальянская одиночница выступала на европейском чемпионате в Остраве, где она финишировала в конце десятке. В начале февраля 2017 года итальянская одиночница выступала в Алма-Ате на зимней Универсиаде, на соревнованиях она выступила не совсем уверенно и заняла шестое место.

В следующий олимпийский сезон фигуристка пропустила по состоянию здоровья.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 

Фигуристы Италии